Тарр — фамилия

Носители 
 Тарр, Бела (род. 1955) — венгерский кинорежиссёр.
 Тарр, Брюс (род. 1964) — американский адвокат и политик-республиканец.
 Тарр, Эдуард Хэнкинс (1936—2020) — американский трубач и музыковед.
 Тарр, Юрай (род. 1979) — словацкий гребец на байдарках, чемпион мира, призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Тар (значения)